Mosegård kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Mosegård (Assing Sogn) – en bebyggelse i Assing Sogn
 Mosegård (Balslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Balslev Sogn
 Mosegård (Helnæs Sogn) – en bebyggelse i Helnæs Sogn
 Mosegård (Hårby Sogn) – en bebyggelse i Hårby Sogn
 Mosegård (Terslev Sogn) – en bebyggelse i Terslev Sogn
 Mosegård (Vorgod Sogn) – en bebyggelse i Vorgod Sogn